La LEN Euroleague 2008-2009 è stata la 46ª edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Hanno gareggiato nella competizione 43 squadre provenienti da 19 nazioni. Si sono disputate tre fasi a gironi, e una a eliminazione diretta strutturata in quarti di finale e Final Four, ospitata da Fiume, in Croazia.

Il Primorac Kotor è stato il primo club montenegrino a laurearsi campione d'Europa, battendo i campioni uscenti della Pro Recco, giunti in finale per la quarta stagione consecutiva.

Primo turno di qualificazione
Le prime quattro classificate di ciascun girone avanzano alla fase successiva; le quinte e le seste passano al secondo turno di Coppa LEN.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno di qualificazione
Le prime due classificate di ciascun girone avanzano alla fase successiva, le terze e le quarte disputano la Coppa LEN.

Gironi

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Turno preliminare 
Subentrano le squadre vincitrici degli otto principali campionati.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale

Final Four

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Campioni
 Campione d'Europa:
Zdravko Radić, Draško Brguljan, Damir Crepulja, Antonio Petrović, Darko Brguljan, Juraj Zatović, Gergely Kiss, Vjekoslav Pasković, Boris Pavlović, Bojan Milošević, Ádám Steinmetz, Uroš Čučković, Uglješa Brguljan.

Bibliografia
 LEN, The Dalekovod Final Four - Book of Champions 2011, 2011 (versione digitale)
Risultati su Waterpoloweb.com

Sport acquatici nel 2008
Sport acquatici nel 2009
Edizioni della LEN Euroleague